Панцирники:

Коридорасы () — род рыб семейства панцирные сомы ().

 Название рыб отряда панцирникообразные ().